Hölzbach ist ein Gewässername:

 Hölzbach (Dhron), rechter Zufluss der Dhron nahe Haag, Gemeinde Morsbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Hölzbach (Losheimer Bach), linker Zufluss des Losheimer Bachs unterhalb von Niederlosheim, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Siehe auch:
 Holzbach